Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1993 al circuit de Spa-Francorchamps el 29 d'agost del 1993.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 47. 571

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 51. 095 (a la volta 41)

Referències 
 

Bèlgica
1993